Бінген-ам-Райн () — місто в Німеччині, розташоване в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Майнц-Бінген.

Площа — 37,74 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Географії

Адміністративний поділ
Місто  складається з 8 районів:
Бінгербрюк
Бюдесгайм
Дітерсгайм
Гаульсгайм
Дромерсгайм
Іннер-товн
Кемптен-ам-Райн
Шпонсгайм

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Рейнланд-Пфальцу‎